

Населені пункти 

 Дворець — село в складі Вілейського району Мінської області, Білорусь. Село підпорядковане Хотеньчицькій сільській раді.
 Дворець — село в складі Вілейського району Мінської області, Білорусь. Село підпорядковане Іллінській сільській раді.
 Дворець — село в складі Вілейського району Мінської області, Білорусь. Село підпорядковане Іжовській сільській раді.
 Дворець — присілок у складі Слободського району Кіровської області, Росія.

Інше 

 Дворець — урочище в Україні. Знаходиться на території Прохорівської сільради Канівського району.
 Дворець (діал.) — те саме, що й Палац (застаріла назва палацу, діалектна назва вокзалу, а також куреня, катраги.).

Примітки

Див. також 
 Двірець